Pendantportretten van een man en een vrouw (Rembrandt, 1632)
Pendantportretten van een man en een vrouw (Rembrandt, 1634)
Pendantportretten van een man en een vrouw (Rembrandt, 1638)
Pendantportretten van een man en een vrouw (Carel Fabritius) – ca. 1642